Sanguinetti pode ser:
 Davide Sanguinetti, tenista italiano.
 Guillermo Sanguinetti, futebolista uruguaio.
 Julio María Sanguinetti, advogado e político, ex presidente da República Oriental do Uruguai.
 Raúl Sanguineti, jogador de xadrez argentino.